

Wydarzenia 

 Najazd Numidów na terytorium Kartaginy.
 Koniec wojny numantyjskiej w Iberii.